Мурад Мусаевич Каламов (род. 28 июня 1995 года) — российский боец смешанных боевых искусств чеченского происхождения, представитель легчайшей весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2013 года, известен по участию в турнирах престижных бойцовских организаций ACA, ACB.

Статиска боёв в ММА 

|-
|Поражение
|align=center|14-5
| Ахмед Мусакаев
|Решением (единогласным)
|ACA 140: Резников - Рамос
|align="center"|17 июня 2022
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
| Родриго Прайа
|Решением (единогласным)
|ACA 138: Вагаев - Гаджидаудов
|align="center"|26 марта 2022
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4
| Томаш Дек
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|ACA 135: Гасанов - Джанаев
|align="center"|28 января 2022
|align="center"|1
|align="center"|1:39
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
| Санжар Ажибаев
|Сабмишном (твистер)
|ACA 130: Дудаев - Прайа
|align="center"|4 октября 2021
|align="center"|1
|align="center"|1:40
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
| Уолтер Перейра
|Решением (единогласным)
|ACA 124: Галиев - Батиста
|align="center"|11 июня 2021
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Казань, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
| Махарбек Каргинов
|Решением (единогласным)
|ACA 108: Галиев - Адаев
|align="center"|8 августа 2020
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|10-3
| Ислам Мешев
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 97 Краснодар
|align="center"|31 августа 2019
|align="center"|2
|align="center"|3:07
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
| Даниэль Густаво Сантос
|Решением (единогласным)
|ACA 91 Absolute Championship Akhmat
|align="center"|26 января 2019
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
| Такея Мизугаки
|Решением (единогласным)
|ACB 80 Burrell vs. Tumenov
|align="center"|16 февраля 2018
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|8-2
| Олег Борисов
|Нокаутом (удары)
|ACB 71 Moscow
|align="center"|30 сентября 2017
|align="center"|1
|align="center"|2:12
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Нико Гджока
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ACB 54 Supersonic
|align="center"|11 марта 2017
|align="center"|2
|align="center"|0:50
|Манчестер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Денис Муцнек
|Сабмишном (удушение треугольником в прыжке)
|ACB 45 Absolute Championship Berkut 45
|align="center"|17 сентября 2016
|align="center"|1
|align="center"|3:36
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Рыскулбек Ибраимов
|Решением (единогласным)
|ACB 31 - Magomedsharipov vs. Arapkhanov
|align="center"|9 марта 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|5-1
| Петр Ян
|Решением (единогласным)
|ACB 24 - Grand Prix Berkut 2015 Final
|align="center"|24 октября 2015
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Филип Мацек
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ACB 19 - Grand Prix Berkut 2015 Stage 6
|align="center"|30 мая 2015
|align="center"|2
|align="center"|3:49
|Калининград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Алексей Наумов
|Сабмишном (устная сдача)
|ACB 14 - Grand Prix 2015
|align="center"|28 февраля 2015
|align="center"|1
|align="center"|N/A
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Тимур Андрес
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ACB 11 - Vol. 1
|align="center"|14 ноября 2014
|align="center"|2
|align="center"|2:13
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Асраил Бектимиров
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 6
|align="center"|20 апреля 2014
|align="center"|1
|align="center"|4:32
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Аслан Титаев
|Сабмишном (удушение сзади)
|Berkut Cup 2013 - 1 Round
|align="center"|20 марта 2013
|align="center"|1
|align="center"|2:05
|Грозный, Россия
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Мурад Каламова на сайте Sherdog
 Профиль Мурад Каламова на сайте ACA MMA
 Профиль Мурад Каламова на сайте Fight time
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни